Robert H. McNaught
 3173 McNaught
 Cometa McNaught
 Judith McNaught

Desambiguação